Левичи — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Левичи — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Левичи — деревня в Косинском районе Пермского края.